Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 5. Handball-Europameisterschaft 2002 der Männer. An der Qualifikation waren 32 Nationen beteiligt, von denen sich 11 Mannschaften für die Endrunde in Schweden qualifizierten. Schweden, Spanien, Russland, Frankreich und Slowenien waren aufgrund ihrer Platzierung in der EM 2000 direkt qualifiziert.

Legende

Erste Qualifikationsrunde 

An der ersten Qualifikationsrunde nahmen 20 Mannschaften teil. Diese mussten in fünf Gruppen zu jeweils vier Mannschaften gegeneinander antreten. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten waren für die Play-Off-Runde startberechtigt, wo weitere zwölf Teams hinzu kamen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Play-Off-Runde 

Zu den Gruppensiegern und Gruppenzweiten der Qualifikation kamen die Finalteilnehmer Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Dänemark, Island, Ukraine der Europameisterschaft 2000 sowie die gesetzten Teams aus Jugoslawien, Mazedonien, Polen, Tschechien und Ungarn, hinzu, welche im K.-o.-System die elf Teilnehmer für die Endrunde ermittelten. Die Auslosung ergab folgende Spielpaarungen:

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 2002 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 2000
Handballveranstaltung 2001
2002